Waterloo (Canadá) puede hacer referencia a:

 Waterloo (Ontario)
 Waterloo (Quebec)
 Waterloo (Nueva Escocia)